Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1930 am Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo wurde ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination ausgetragen. Der Wettbewerb setzte sich aus einem Skilanglauf über 18 km und einem Sprunglauf von der K-50-Schanze zusammen.

Der Kombinations-Skilanglauf wurde am Samstag, dem 1. März 1930, ab 10:00 Uhr am Holmenkollen ausgetragen. Start und Ziel war vor dem Skimuseum. Der Kombinations-Sprunglauf vom Holmenkollbakken fand am Sonntag, dem 2. März 1930 vor rund 70.000 Zuschauern statt. Gestartet wurde um 13:00 Uhr. Am Wettbewerb nahmen 87 Nordische Kombinierer teil, davon ein Großteil aus Norwegen.

Erwartungsgemäß besetzten die Favoriten aus Norwegen die ersten Plätze. Den Sieg holte sich Hans Vinjarengen vor seinen Landsleuten Leif Skagnæs und Knut Lunde. Als bester Mitteleuropäer kam der Schweizer Ernst Feuz auf den 23. Platz.

Nordische Kombination 
Datum: Samstag, 1. März und Sonntag, 2. März 1930
Ort: Oslo, Holmenkollen, Holmenkollbakken (K-50)
Teilnehmer: 99 Skiläufer genannt; 87 gestartet; 76 (mit mindestens einem gestandenen Sprung) offiziell gewertet;

Anmerkungen:
 Ursprünglich waren für den Wettbewerb 98 Teilnehmer gemeldet worden. Willy Möhwald wurde nachnominiert und übernahm für diesen Wettbewerb die Startnummer 23 seines Landsmannes František Hylčer. Die gemeldeten tschechoslowakischen Skisportler Hylčer und Hanč II waren nicht angereist, sondern nahmen an der fast zeitgleich ausgetragenen HDW-Meisterschaft in Gablonz teil. Ähnliches gilt vermutlich auch für Kadavý.

Zeichenerklärung
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Quellen 
 Walter Amstutz: Die F.I.S. Wettkämpfe und der 11. Skikongress in Oslo. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Clubs. Band 1, Nr. 4. von 1930; S. 371–398 (issuu.com).
 Internationale Wintersportwoche in Oslo: Sondersprunglauf auf der Holmenkollschanze. Der 17-km.-Langlauf. Der Hauptsprunglauf. In: Freiburger Zeitung. 3. März 1930, Sportblatt, S. 2 (az.ub.uni-freiburg.de).
 Internationale Skiwettläufe in Oslo. In: Freiburger Zeitung. 4. März 1930, 2. Blatt, S. 3 (az.ub.uni-freiburg.de).
 Abschluß der Holmenkollrennen: Vinjarengen Sieger in der Kombination. In: Freiburger Zeitung. 6. März 1930, 2. Morgenausgabe, S. 2 (az.ub.uni-freiburg.de).
 Holmenkollen: Der Königspokal von Hans Vinjarengen gewonnen. In: Tages-Post. (Linz) vom 4. März 1930, S. 7 (anno.onb.ac.at).
 Holmenkollen: Listy kierownika ekspedycji polskiej St. Faechera o mistrzostwach F.I.S. w stolicy Norwegji / Ostatnie wiadomości z Oslo. Relacje telegraficzne „Przeglądu Sportowego“. In: Przegląd Sportowy. Ausgabe 19/1930, 5. März 1930, S. 1 (polnisch, uw.edu.pl).
 Ostatni akt walki w Oslo. Bronek Czech 28-my w kombinacji i 53-ci w 50-tce. In: Przegląd Sportowy, Ausgabe 20/1930, 8. März 1930, S. 1 (polnisch, uw.edu.pl).
 Rozstrzygający dzień w Oslo. Bieg 17 klm. do kombinacji. Szostak i Czech na 41 i 42 miejscu. / Skoki do kombinacji. Br. Czech 4-ty wśród narciarzy środkowej Europy. In: Przegląd Sportowy. Ausgabe 21/1930, 12. März 1930, S. 4 (polnisch,  uw.edu.pl).
 O. Německý bester Mitteleuropäer. / Kurzmeldung: Holmenkoll-Springen. In: Prager Tagblatt. 2. März 1930, S. 7 (anno.onb.ac.at).
 Der große Tag der Holmenkoll-Schanze: 70.000 Zuschauer. Die jüngste Klasse überbietet den Holmenkoll-Rekord. In: Prager Tagblatt. 4. März 1930, S. 6 (anno.onb.ac.at).
 Otto Schimetschek: Norwegens Triumph. In: Prager Tagblatt. 6. März 1930, S. 6 (anno.onb.ac.at).
 Familie Ruud. In: Prager Tagblatt. 8. März 1930, S. 5 (anno.onb.ac.at).
 Winterspiele in Oslo: Die Norweger im 18-km-Lauf voran. Der Sprunglauf. In: Sport-Tagblatt. 3. März 1930, S. 7 (anno.onb.ac.at).
 Internationella skidförbundets tävlingar. 1930 Holmenkollen (Norge). In: Svensk skidkalender 1938. Herausgeber: Föreningen för skidlöpningens Främjande i Sverige (Skidfrämjandet), S. 105 (schwedisch, runeberg.org).
 Vinteridrettsukens Hovedkomite: De internasjonale skirenn under Vinteridrettsuken i Oslo 1930. Nasjonalbiblioteket, Norwegen, Oslo 1930, S. 48–65 (norwegisch, nb.no, Zugriff nur in Norwegen).
 Protokoll for Holmenkollrennene. (handgeschrieben), Holmenkollen Skimuseum, Oslo (norwegisch).
 Program for Vinteridrettsuken i Oslo 1930. Holmenkollen Skimuseum, Oslo 1930 (norwegisch).
 Skiforeningens Årbok 1930. Norges Olympiske Museum, Lillehammer und Holmenkollen Skimuseum, Oslo 1930 (norwegisch).
 Ole Stenen og Oddbjørn Hagen vant de to klasser i dagens langrenn. In: Aftenposten. Abendausgabe vom 1. März 1930, S. 1.
 60–70.000 på Holmenkollen i går. In: Aftenposten. 3. März 1930, S. 1, 6.
 Rekordhopp, rekorddeltagelse og rekordpublikum. In: Aftenposten. 4. März 1930, S. 1.
 Europa kom, saa – Norge vandt. In: Idrettsliv. (später genannt Sportsmanden), vom 3. März 1930, S. 1–3.
 Førstepremiene til Vinjarengen, Rolf Kaarby, Ole B. Andersaen og Birger Ruud. Damernes til Sigmund Ruud. In: Idrettsliv (später genannt Sportsmanden), vom März 4. mars 1930, S. 5.

Einzelnachweise 

Nordische Kombination
Manner 1930